Фернандо де Сантильян или Эрнандо де Сантильян ( или ; около  — , , Перу) — испанский юрист, чиновник и историк, епископ Чаркаса. Составил официальный доклад об истории инков, в частности, об административном устройстве империи, а также системе податей. Автор известной «Подати Сантильана» (:es:Tasa de Santillán), внедрённой в 1558 году в Чили.

Биография 

О его юности ничего неизвестно.

Оидор Аудиенции в Лиме 

Оидором в Лиме был с 1548 года.

Судья Королевской Аудиенции в Перу 

В 1550 году был судьей Королевской Аудиенции в Лиме.

Поездка в Чили 

В 1557 году едет в Чили вместе с новым губернатором Гарсия Уртадо де Мендоса.

Подать Сантильана 

Фернандо являлся автором известной «Подати Сантильана» (:es:Tasa de Santillán), внедрённой в 1558 году в Чили — это были первые законы, регулировавшие отношения между испанцами и мапуче. Они были установлены из-за большого уменьшения населения от миграций и плохого обращения с индейцами.

Подать состояла в системе миты и заключалась в обязательстве касика группы индейцев посылать одного из шести индейцев на рудники и шахты, и каждого пятого на сельскохозяйственные работы. От работ освобождались женщины и лица не достигшие 18 лет и старшие 50 лет, и устанавливалось, что индейцев содержали энкомендеро, которые должны были лечить их от болезней, заботиться об обращении их в христианство, не обращаться с ними как со зверьми, и не принуждать их к работам по воскресеньям и праздникам. Утверждалось существование системы алькальдов на шахтах, обязанных присматривать за дисциплиной промывателей золота.

4 июня 1559 года он вынес постановление о добром правлении, замирении и защите Чили.

Снова в Лиме 

В 1561 году вновь оказывается в Лиме в качестве оидора. В 1563 году на королевский запрос об инкской системе податей он предоставил свой ответ.

Оидор и Президент Аудиенции в Кито 

Он был оидором Королевской Аудиенции в Кито. Так, он написал королю в 1564 году письмо о своём прибытии в этот город и принятии служебных обязанностей

11 октября 1564 года он принял на себя обязанности в Аудиенции. Президентом он был три года.

Также им были вынесены приговоры:

 1570 — один приговор в качестве Президента Кито.
 один приговор в качестве оидора Лимы.

В коллекции Саласара и Кастро под каталожным номером 630 (без даты и места составления) хранится его письмо, как Президента Аудиенции в Кито, впоследствии епископа Чаркас, своим законным дочерям с наставлением жить честно и по-христиански.

Епископство в Чаркас 

В 1578 году согласно королевской грамоте на посту епископа в Чаркас его сменил Алонсо Гранеро Рамирес де Авалос.

Смерть 

По сведениям Антонио де Ульоа, государственного судьи Королевской палаты, смерть Фернандо де Сантильяна наступила 8 июня 1574 года в городе Лима на пути к своему епископскому месту в город Ла-Плата.

Личная жизнь

Жена 

Его женой с 1555 года была Ана Вильегас.

Дети 

Известны две его дочери:

 Менсиа
 Инес де Сантильан.

Произведения 

Оригинал его Доклада хранится в Библиотеке Эскориала (Испания). Доклад касается системы управления империи Инков, а также системы их податей. Он описывает вред, нанесённый землям Перу испанскими неурядицами и гражданскими войнами.

Русский перевод

Примечания

Библиография

См. также 
 Инки
 Инка Гарсиласо де ла Вега
 Хуан де Бетансос
 Акоста, Хосе де
 Блас Валера

Хронисты Перу
Писатели XVI века
Историки XVI века
Инкское право
Юристы Испании
Юристы Перу
Юристы Чили
Юристы XVI века